

Aeronautica 
 ZRS-4 USS Akron – dirigibile della US Navy

Cinema 
 Akron – film del 2015 diretto da Sasha King e Brian O'Donnell

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Akron – città della Contea di Hale, Alabama
 Akron – capoluogo della Contea di Washington, Colorado
 Akron – città della Contea di Fulton, Indiana
 Akron – città della Contea di Plymouth, Iowa
 Akron – villaggio della Contea di Tuscola, Michigan
 Akron – township della Contea di Tuscola, Michigan
 Akron – villaggio della Contea di Erie, New York
 Akron – capoluogo della Contea di Summit, Ohio
 Akron – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania

Musica 
 Akron/Family – gruppo musicale statunitense